Soberón ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Agustín Alles Soberón († 2013), kubanischer Journalist
 Álvaro González Soberón (* 1990), spanischer Fußballspieler, siehe Álvaro González (Fußballspieler, 1990)
 Guillermo Soberón Acevedo (1925–2020), mexikanischer Mediziner, Biologe, Politiker und Rektor der UNAM
 José Villa Soberón (* 1950), kubanischer Bildhauer und Kunstprofessor